pasterz – człowiek trudniący się pasterstwem
 pasterz – ptak z rodziny szpakowatych
 Pasterz – dokumentalny film biograficzny w reżyserii Ewy Świecińskiej (2000), poświęcony osobie Józefa Glempa